Осе () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Свецкий повят, Куявско-Поморское воеводство. Население — 5240 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бжезины
 Ящ
 Лонжек
 Медзно
 Осе
 Пруске
 Раданьска
 Стара-Жека
 Тлень
 Валковиска
 Вежхы

Соседние гмины 
 Гмина Цекцын
 Гмина Джицим
 Гмина Ежево
 Гмина Льняно
 Гмина Осек
 Гмина Сливице
 Гмина Варлюбе

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Куявско-Поморского воеводства